Кабана-де-Бергантиньос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергантиньос. Занимает площадь 99,8 км². Население — 4909 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del ayuntamiento
 

Муниципалитеты Ла-Коруньи